Esta é uma lista de estados norte-americanos por PIB per capita. Os Estados Unidos define como PIB por estado, a soma de toda a riqueza produzida pelos estados."

Listas

Real

Atualmente

Referências